Heidenau ist der Name folgender Orte:

 Heidenau (Sachsen), Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Heidenau (Nordheide), Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Heidenau, auch Niepolomitz, jetzt Niepołomice, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

Heidenau steht für:
 Reifenwerk Heidenau, Reifenhersteller aus Heidenau, Sachsen

Siehe auch:
 Friedrich Heydenau (1886–1960), österreichischer Schriftsteller
 Großheidenau, Kleinheidenau